Een overzicht van de belangrijkste rivieren in Tsjechië.

 
Tsjechië
Rivieren